Nordquist ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Nordquist (* 1958), US-amerikanischer Leichtathlet
 Gustav Nordquist (1866–1944), deutscher Bankdirektor
 Jeremy Nordquist (* 1981), US-amerikanischer Politiker
 Jonas Nordquist (* 1982), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Nordqvist